Лысун Бата () — вид лучепёрых рыб из семейства бычковых (Gobiidae). Распространены в прибрежных районах Средиземного моря от Испании до Турции, а также в Мраморном море. В начале XXI века вид отмечен в Чёрном море. Видовое название дано в честь немецкого ихтиолога Ганса Уолтера Бата ().

Биология 
Лысун Бата — морская придонная рыба, обитает в прибрежных водах над песчаными и гравийными грунтами на глубине до 12 м. Заходит в солоноватые воды эстуариев.

Примечания

Ссылки 
 

Бычки-бубыри
Рыбы Атлантического океана
Животные, описанные в 1982 году
Таксоны животных, названные в честь людей